Molekulska formula -{C30H52O}- se može odnositi na:

 Ambrein
 Dinosterol